Бентковский (пол. Bentkowski) — польская фамилия.

 Бентковский, Владислав (1817—1887) — польский политик, журналист и издатель.
 Бентковский, Иосиф Викентьевич (1812—1890) — российский статистик польского происхождения.
 Бентковский, Карл Феликсович (1820—1901) — российский инженер путей сообщения, тайный советник.
 Бентковский, Никодим Фелициан Правдзиц (1812—1864) — доктор медицины и магистр акушерства.
 Бентковский, Феликс (1781—1852) — польский писатель.
 Бентковский, Ян (1806—1870) — польский учёный, педагог и издатель «Przewodnik».

Примечания